La saison 2004-2005 est la vingt-cinquième saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario.

Conférence Est

Conférence Ouest

Séries éliminatoires

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Trophées LHO

Liens externes 
 Site officiel de la LHO
 Hockeydb.com

Hockey sur glace en 2004
Hockey sur glace en 2005
Saison de la LHO